The Day After (1909), korte dramafilm van D.W. Griffith uit 1909
 The Day After (1983), Amerikaanse televisiefilm uit 1983
 The Day After (Twista), studioalbum van rapper Twista uit 2005
 The Day After (Delavega), album van Delavega uit 2007
 The Day After (Gert Emmens), studioalbum van Gert Emmens uit 2013